Пестрокрыльница буреинская Araschnia burejana  — вид дневных бабочек рода Araschnia подсемейства Nymphalinae семейства Нимфалиды.

Данный вид бабочек обитает в Азии: в Тибете, Китае, Северной Корее, Японии и на юге Дальнего Востока России (юго-восток Амурской области, Еврейская АО, юг Хабаровского края, Приморский край, юг Сахалина, Кунашир).

В горах бабочки обитают на высоте до 1300 м н.у.м. Время лёта с июня по август, за это время развивается 2 поколения.

Гусеницы питаются некоторыми видами крапивы (Urtica).

Подвиды 
Выделяют четыре подвида:
 Araschnia burejana burejana
 Araschnia burejana chinensis Oberthür
 Araschnia burejana leechi Oberthür
 Araschnia burejana strigosa

Галерея

Примечания

Литература 
 牧林功解説 『日本の蝶』成美堂出版、1994年、ISBN 4-415-08045-6。
 日本環境動物昆虫学会編『チョウの調べ方』文教出版、1998年、ISBN 4-938489-11-2。

Животные, описанные в 1861 году
Нимфалиды
Насекомые Азии